Hotarele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hotarele (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Hotarele (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea